La Ronde (attractiepark), een attractiepark in Montreal, Quebec, Canada
La Ronde (gemeente), een gemeente in departement Charente-Maritime, in Frankrijk
La Ronde (toneelstuk), een toneelstuk van Arthur Schnitzler uit 1897 (ook bekend als Reigen)
La Ronde (1950), een film geregisseerd door Max Ophüls
La Ronde (1964), een film geregisseerd door Roger Vadim
A La Ronde, een 18de-eeuws 16-zijdig huis in Exmouth, Devon, England
La Ronde (band), een Schotse jazz fusion band
La Ronde (restaurant), een roterend restaurant in Honolulu
La Ronde (rivier), een rivier in het Caribische eiland Dominica